Cavalla steht für
 Cavalla, Fisch
 Cavalla Fluss in der Elfenbeinküste, siehe Cavally

Cavalla ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Cavalla (1919–1999), italienischer Bischof
 Mario Cavalla (1902–1962), italienischer Skispringer

Siehe auch
 USS Cavalla